Frank Margerin#Publications
Saison 5 de Justified#Liste des épisodes